John Wise (1652–1725) – amerykański duchowny i przywódca polityczny, patron SS George Taylor
 John Wise (1808–1879) – amerykański baloniarz
 John Sergeant Wise (1846–1913) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów ze stanu Wirginia
 John Wise (1901–1971) – australijski strzelec
 John Wise (1935–2013) – kanadyjski polityk, minister